Rakhine United (offiziell: The Arakan Warriors), auch The Lions genannt, ist ein Fußballverein aus Myanmar. Der Verein ist in Sittwe beheimatet und spielt in der zweithöchsten Liga des Landes, der MNL-2.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 2009 gegründet. 2010 änderte der Verein seinen Namen in Rakhapura United. Von 2011 bis 2013 spielte man in der Myanmar National League. 2012 änderte man den Vereinsnamen wieder in den ursprünglichen Namen Rakhine United FC. 2013 belegte der Verein den letzten Platz und man musste den Weg in die Zweitklassigkeit, in die MNL-2 antreten. 2014 wurde man in der MNL-2 hinter dem Meister Hanthawaddy United Vizemeister und man stieg wieder in die Myanmar National League auf.

Vereinserfolge 
MNL-2
 2014 – Vizemeister

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiele im 7000 Zuschauer fassenden Waitharli Stadium in Sittwe aus.

Spieler

Beste Torschützen seit 2012

Trainer seit 2011

Saisonplatzierung

Ausrüster/Sponsoren

Weblinks 
 
 
 
 Rakhine United in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Myanmarischer Fußballverein
Gegründet 2009
Sport (Sittwe)